Allen Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allen Brook (Shades Creek), Fluss in Alabama
 Allen Brook (Quinnipiac River), Fluss in Connecticut
 Allen Brook (Bog Brook), Fluss im Oxford County in Maine
 Allen Brook (Mopang Stream), Fluss im Washington County in Maine
 Allen Brook (Narraguagus River), Fluss im Hancock County in Maine
 Allen Brook (Sennebec Pond), Fluss im Knox County in Maine
 Allen Brook (Sevenmile Stream), Fluss im Franklin County in Maine
 Allen Brook (Green River), Fluss in Massachusetts
 Allen Brook (Stirrop Iron Brook), Fluss in New Hampshire
 Allen Brook (Chateaugay River), Fluss im Franklin County in New York
 Allen Brook (Gooseberry Creek), Fluss im Greene County in New York
 Allen Brook (Skylight Brook), Fluss im Essex County in New York
 Allen Brook (South Branch Grass River), Fluss im St. Lawrence County in New York
 Allen Brook (State Drainage Ditch), Fluss im Cattaraugus County in New York
 Allen Brook (Trout Brook), Fluss im St. Lawrence County in New York
 Allen Brook (Black River), Fluss im Orleans County in Vermont
 Allen Brook (Malletts Bay), Fluss im Chittenden County in Vermont
 Allen Brook (Winooski River), Fluss im Chittenden County in Vermont
 Allen Range Brook, Fluss in Maine
 Cook Allen Brook, Fluss in Massachusetts
 Emery Allen Brook (Second Connecticut Lake), Fluss in New Hampshire